Села:
 Вишнівці — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Вишнівці — Кіровоградська область, Онуфріївський район